Nyrup kan henvise til artikler:

 Nyrup (Assens Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ørsted Sogn, Assens Kommune
 Nyrup (Helsingør Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Gurre Kirkedistrikt, Mørdrup Sogn og Tikøb Sogn – Helsingør Kommune
 Nyrup (Holbæk Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Ugerløse Sogn, Holbæk Kommune
 Nyrup (Kalundborg) – en bebyggelse og et ejerlav i Raklev Sogn, Kalundborg Kommune
 Nyrup (Kalundborg Kommune - Ørslev Sogn) – en bebyggelse i Ørslev Sogn, Kalundborg Kommune
 Nyrup (Næstved Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Fyrendal Sogn, Næstved Kommune
 Nyrup (Odsherred Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Højby Sogn, Odsherred Kommune
 Nyrup (Sorø Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Stenmagle Sogn, Sorø Kommune
 Nyrup (Vesthimmerlands Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Gislum Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Nyrup (Aalborg Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Sønderholm Sogn, Aalborg Kommune

 Personer
 Poul Nyrup Rasmussen – tidligere dansk statsminister
 Se også
 Nyerup
 Nyrop